Nungesser ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Nungesser (1903–1983), deutscher Künstler
 Billy Nungesser (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Charles Nungesser (1892–1927), französischer Jagdflieger
 Michael Nungesser (1950–2022), deutscher Kunstwissenschaftler
 Roland Nungesser (1925–2011), französischer Politiker 

Nungesser bezeichnet auch:

 Nungesser Lake, ein See in der kanadischen Provinz Ontario

Siehe auch:

 Nungesser-und-Coli-Denkmal